

Geografia
 Australia
 Lago Barrington – lago artificiale della Tasmania
 Regno Unito
 Barrington – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Barrington – parrocchia civile del Gloucestershire
 Barrington – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Barrington – villaggio della contea di Cook e della contea di Lake, Illinois
 Barrington – comune della contea di Strafford, New Hampshire
 Barrington – borough della contea di Camden, New Jersey
 Barrington – città della contea di Yates, New York
 Barrington – città della contea di Bristol, Rhode Island
 Great Barrington – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Sudafrica
 Barrington – città della municipalità locale di Knysna

Persone
Kristara Barrington – ex attrice pornografica statunitense
Manliff Barrington – pilota motociclistico irlandese
Martin J. Barrington – dirigente d'azienda statunitense
Rutland Barrington – attore, cantante e baritono inglese
Sam Barrington – giocatore di football americano statunitense